Ussel se lahko nanaša na:

Kraji 
 Ussel, kraj in občina v departmaju Corrèze,
 Ussel, kraj in občina v francoskem departmaju Cantal,
 Ussel, kraj in občina v departmaju Lot,
 Ussel-d'Allier, kraj in občina v departmaju Allier,
 Ussel, zaselek v občini Brignon, departma Haute-Loire,
 Ussel, zaselek v občini Vensat, departma Puy-de-Dôme.

Ljudje 
 Hyacinthe d'Ussel, prvi župan občine Ussel (Correze),
 Hector d'Ussel (1785-1811), francoski častnik in heroj med Napoleonovimi vojnami.
 Guillaume d'Ussel (1906-1944), član francoskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno, heroj.